Henriette de Lorraine (1605-1660), princesse de Phalsbourg ;
Henriette de Lorraine (1631-1693), abbesse de Jouarre.

Maison de Lorraine
Homonymie dynastique